Courtland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Courtland Township (Kansas)
 Courtland Township (Michigan)
 Courtland Township (Minnesota)